Gianni Marchetti ist der Name folgender Personen:

* Gianni Marchetti (Musiker) (1933–2012), italienischer Komponist, Arrangeur und Orchesterdirektor
 Gianni Marchetti (Tennisspieler) (* 1956), italienischer Tennisspieler